Декора́тор ():
 Декоратор:
  художник, изготавливающий декорации;
  специалист по декорированию.
 «Декоратор» — книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина».
 «Декоратор» — роман норвежского писателя Тургрима Эгген.
  — фильм  года с участием Оливера Харди.
 Декоратор — структурный шаблон проектирования, предназначенный для динамического подключения дополнительных обязательств к объекту.

См. также 
 Декор